

Geografia

Tajlandia 
 Pak Kret – miasto

Osoby 
 Alperen Pak – turecki piłkarz
 Law Hon Pak – hongkoński bokser
 Ludwik Pak – polski aktor

 Pak Chol-jin – północnokoreański piłkarz
 Pak Chol-min – północnokoreański judoka
 Pak Chol-min – północnokoreański piłkarz
 Pak Chol-ryong – północnokoreański piłkarz
 Pak Doo-ik – północnokoreański piłkarz
 Pak Hŏn Yŏng – południowokoreański lider ruchu komunistycznego
 Pak Hyon-suk – północnokoreańska zawodniczka w podnoszeniu ciężarów
 Pak Kum-hyang – północnokoreańska lekkoatletka
 Pak Kwang-ryong – północnokoreański piłkarz
 Pak Kyong-Ok – północnokoreańska pięściarka
 Pak Li-sup – północnokoreański piłkarz
 Pak Nam-chol
 Pak Nam Gi – północnokoreański polityk
 Pak Pong Ju – premier Korei Południowej
 Pak Seung-zin – północnokoreański piłkarz
 Pak Song-chol
 Pak Sŏng Ch'ŏl – północnokoreański polityk
 Pak Sung-hyok – północnokoreański piłkarz
 Pak To Ch’un – północnokoreański polityk
 Pak Ŭi Ch’un – północnokoreański dyplomata
 Pak Yon-Hui – północnokoreańska zapaśniczka
 Pak Yong-Mi – północnokoreańska zapaśniczka

Inne 
 pak – kra
 pak – pozostałość po destylacji smoły
 Powstańcza Armia Krajowa – organizacja stawiająca sobie za cel zniesienie stanu wojennego w Polsce
 PAK – skrót Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
 PaK – z niemieckiego „Panzerabwehrkanone” (armata przeciwpancerna), oznaczenie niemieckich dział przeciwpancernych
 Polska Agencja Kosmiczna
 PAK FA – rosyjski samolot

Zobacz też 
 Digi-pak
 Pac
 Pack
 Tetra Pak